Čađavac est un toponyme qui peut désigner :
Čađavac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans le district de Brčko ;
Čađavac, un village de Croatie situé dans la municipalité de Velika Pisanica, comitat de Bjelovar-Bilogora.